Ritratti (plurale di ritratto) può riferirsi a:

Cinema 
Ritratti: Mario Rigoni Stern – documentario del 2000 diretto da Carlo Mazzacurati.
Ritratti: Andrea Zanzotto – documentario del 2000 diretto da Carlo Mazzacurati.
Ritratti: Luigi Meneghello – documentario del 2002 diretto da Carlo Mazzacurati.

Letteratura 
 Ritratti – racconto di Arturo Loria.
 Ritratti – raccolta di descrizioni fisiche e morali opera di Isabella Teotochi Albrizzi.

Musica 
Ritratti – album di Mia Martini del 1991.
Ritratti – album di Francesco Guccini del 2004.

Televisione 
Ritratti – film per la televisione statunitense del 1993 diretto da Arthur Penn.
 Ritratti – trasmissione televisiva di Rai 2 e Rai 3 presentata da Giancarlo Governi.